Amerisource Bergen Corporation, av företaget skrivet AmerisourceBergen Corporation, är ett amerikanskt multinationellt läkemedelsbolag som är en av världens största läkemedelsgrossister. Bolaget är marknadsledande i USA med sina 20%.

Vid månadsskiftet augusti-september 2001 köpte Amerisource Health Corporation sin konkurrent Bergen Brunswig Corporation för en köpeskilling på $4,1 miljarder och därmed formades den största inhemska läkemedelsgrossisten.

Referenser

Externa länkar
 Officiell webbplats

Företag listade på NYSE
Multinationella företag med huvudkontor i USA
Företag i Pennsylvania
Amerikanska läkemedelsbolag
Företag bildade 2001